Bartłomiej Miarka (1980-), muzyk
 Karol Miarka (1825-1882), działacz społeczny na Górnym Śląsku, ojciec poniższego
 Karol Miarka (1856-1919), działacz społeczny na Górnym Śląsku, syn powyższego
 Maciej Miarka (2001-), hokeista

 Zobacz też
 Miarka za miarkę, komedia Williama Shakespeare’a z 1603